Me puede referirse a:

 ME en tecnología de microscopios: Microscopio electrónico. 
 Me, en mitología sumeria, uno de los decretos preordenados de los dioses.
 Me, grupo metilo.
 め o メ, caracteres japoneses hiragana y katakana que representan la sílaba me.
 Me, álbum de Super Junior-M.
 Me, álbum sencillo de Jisoo.
 Windows Me, sistema operativo de Microsoft.
 Messerschmitt, fabricante alemán de aviones.
me, pronombre personal átono.

A su vez, me puede hacer referencia a:

 .me, dominio de Internet de nivel superior de Montenegro.
meme, broma o burla gráfica

Además, las siglas ME pueden referirse a:

 Maine, estado de los Estados Unidos.
 Middle East Airlines, por su código IATA.
 Montenegro, país de Europa, por su código ISO 3166-1 alpha-2.

Y me se refiere a:

 El símbolo de la masa del electrón.

Enlaces externos sobre "me" 

Mes

Siglas